Като, Киёми:
 Като, Киёми (род. 1948) — японский борец, олимпийский чемпион.
 Като, Киёми (род. 1953) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка.